Тихоокеанский дивизион:

 Тихоокеанский дивизион (НХЛ)
 Тихоокеанский дивизион (НБА)